Финн — многозначное слово.

 Финн — представитель народа финнов.
 Финн — имя.
 Финн — река в Ирландии.
 Финн — озеро в Ирландии.
 Финн — класс гоночных яхт;
 Финн — российская рок-группа.
 «Финн» — тип эскадренных миноносцев, строившихся в 1904—1906 годах для Российского Императорского флота.

Фамилия 
 Финн, Аба Иоэлевич (Александр Юльевич Финн-Енотаевский, 1872—1943) — советский экономист.
 Финн, Виктор Константинович (род. 1933) — советский и российский философ, доктор технических наук.
 Финн, Владимир Васильевич (1878—1957) — русский и советский ботаник, эмбриолог.
 Финн, Джерри (1969—2008) — американский музыкальный продюсер.
 Финн, Джулиус (1871—1931) — американский шахматист (мастер) и шахматный деятель.
 Финн, Жильбер (1920—2014) — канадский предприниматель и политик, лейтенант-губернатор Нью-Брансуика.
 Финн, Константин Яковлевич (1904—1975) — русский советский прозаик и драматург.
 Финн, Павел Константинович (род. 1940) — советский киносценарист.
 Финн, Ричард (1912—1989) — католический прелат, апостольский префект Ибадана.
 Финн, Ронан (род. 1987) — ирландский футболист, полузащитник.
 Финн, Саймон (род. 1951) — фолк-музыкант.
 Финн, Шмуэл-Иосеф (Самуил Исаакович, 1818—1890) — учёный, лексикограф, писатель, издатель и редактор.
 Финн, Эммануил Рувимович (1924—1979) — советский фтизиатр, микробиолог.

Вымышленные личности 
 Финн — герой ирландской мифологии, мудрец и воин.
 Финн (FN-2187) — главный персонаж VII и VIII эпизодов киносаги «Звёздные войны».
 Гекльберри Финн — литературный герой ряда произведений Марка Твена.
 Медисон Финн — героиня серии книг Лоры Дауэр «Секретные материалы Медисон Финн».